Cóbdar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cóbdar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Cóbdar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar